Толстовский — посёлок в Каменском районе Алтайского края России. Административный центр Толстовского сельсовета.

История 
Основан в 1920 году. В 1928 году состоял из 70 хозяйств, основное население — русские. Центр Толстовского сельсовета Каменского района Каменского округа Сибирского края.

Население

Примечания 

Населённые пункты Каменского района (Алтайский край)